Duyungan (Sidoharjo)
 Duyungan (Sukosewu)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing